Un voleur est une personne qui effectue un vol.

 Le Voleur (1828), revue littéraire française créée par Émile de Girardin ;
 Le Voleur (1882) nouvelle française de Guy de Maupassant ;
 Le Voleur de cadavres (The Body Snatcher) (1884) nouvelle écossaise de Robert Louis Stevenson ;
 Le Voleur (1897), roman français de Georges Darien ;
 Le Voleur (1906), pièce de théâtre française d’Henri Bernstein ;
 Le Voleur de Bagdad (1924), film américain de Raoul Walsh ;
 Le Voleur d'enfants (1926), roman français de Jules Supervielle ;
 Le Voleur (1934), film français de Maurice Tourneur ;
 Le Voleur de femmes (1936), film franco-italien d’Abel Gance ;
 Le Voleur de Bagdad (1940) film britannique de Ludwig Berger et Michael Powell ;
 Le Voleur de bicyclette (1948) film italien de Vittorio De Sica ;
 Journal du voleur (1949) autobiographie française de Jean Genet ;
 Les Voleurs du marsupilami (1952) album de bande dessinée belge de la série des aventures de Spirou et Fantasio ;
 La Voleuse de Bagdad (Die Diebin von Bagdad) (1952) comédie musicale allemande de Karel Lamač ;
 Au voleur ! (1960), comédie policière franco-allemande de Ralph Habib ;
 Le Voleur de Bagdad (1961), film franco-italien d’Arthur Lubin et Bruno Vailati ;
 Le Voleur (1967) film français de Louis Malle ;
 Le Voleur d'enfants (1981), téléfilm français de François Leterrier ;
 Voleur de feu (1986), album musical de Bernard Lavilliers ;
 Le Voleur d’enfants (1991) film franco-italo-espagnol de Christian de Chalonge ;
 Le Voleur aux cent visages (1991) manga japonais de CLAMP ;
 Le Voleur de nostalgie (1992), roman français d’Hervé Le Tellier ;
 Le Voleur de corps (The Tale of the Body Thief) (1992), roman fantastique américain d’Anne Rice ;
 Les Voleurs (1996), film français d’André Téchiné ;
 Le Voleur de Bagdad (2003) court-métrage allemand de Diane Nerwen ;
 Au voleur (2009), film français de Sarah Leonor ;
 Un, deux, trois, voleurs (2011) téléfilm français de Gilles Mimouni ;

Autres 
 voleur, type de délinquant ;
 Voleur, classe de personnage dans de nombreux jeux de rôle ;
 Nœud de voleur, nœud d’ajut.